Скачко́ — украинская фамилия.

Известные носители фамилии 
 Скачко, Анатолий Евгеньевич (1879—1941) — советский военачальник и государственный деятель.
 Скачко (Ижко), Виктория Викторовна (род. 1973) — советская и украинская футболистка.
 Скачко, Павел Григорьевич (1924—2016) — доктор военных наук, преподаватель Военной академии Генерального штаба, генерал-майор.
 Скачко, Татьяна Викторовна (род. 1954) — советская легкоатлетка (прыжки в длину).

См. также 
 Скачков